Das Winfield Australian Masters 1985 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier der Saison 1985/86. Das Turnier wurde im August 1985 entweder im Parramatta Leagues Club im Stadtteil Parramatta oder im Tattersalls Club jeweils in der australischen Stadt Sydney ausgetragen. Sieger wurde der Engländer Tony Meo, der sich im Finale mit 7:2 gegen den Australier John Campbell durchsetzte. Meo spielte zudem mit einem 134er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Erneut wurde das Turnier von Winfield gesponsert. Dabei stieg im Vergleich zum Vorjahr das Preisgeld um fast ein Drittel auf 60.000 Pfund Sterling an, von denen gut ein Fünftel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Hinsichtlich des Austragungsortes gibt es insofern unterschiedliche Angaben, als sowohl der Parramatta Leagues Club als auch der Tattersalls Club jeweils in Sydney als ebenjener genannt werden. Erneut nahmen insgesamt 16 Spieler am Turnier teil, unter ihnen neben zahlreichen führenden Spieler auch mehrere australische Profispieler. Zudem wurde ebenfalls zum wiederholten Male ab dem Achtelfinale im K.-o.-System um den Sieg gespielt, wobei das besagte Achtelfinale im Modus Best of 7 Frames, das Viertelfinale im Modus Best of 9 Frames, das Halbfinale im Modus Best of 11 Frames und das Endspiel im Modus Best of 13 Frames gespielt wurden.

Finale 
Der Engländer Tony Meo hatte das Turnier bereits 1981 gewonnen und war somit der erst zweite Spieler nach John Spencer, der es seit der ersten Ausgabe des Turnieres 1979 bei zwei Ausgaben ins Finale geschafft hatte. Auf seinem Weg ins Finale hatte er deutlich gegen Warren King gewonnen und später John Virgo und Jimmy White jeweils zu drei besiegt, sodass er ins Finale eingezogen war. Während Virgo vor seinem Ausscheiden in einer Neuauflage des Vorjahresendspiels Titelverteidiger Tony Knowles besiegt hatte, hatte White im Voraus je ein Mal per White-wash sowie im Decider gewonnen.

Der zweite Spieler im Finale war der Australier John Campbell, welcher nach dem Sieg von Ian Anderson im Jahr 1979 und nach der Finalniederlage Eddie Charltons im Jahr 1982 erst der dritte Australier im Endspiel dieses Turnieres war. Charlton war mit einem deutlichen Sieg über Alex Higgins ins Turnier gestartet und hatte seine Siegesserie mit einem knappen Sieg über Lokalmatador Eddie Charlton fortgesetzt. Schließlich war ihm mithilfe eines 6:4-Sieges über John Parrott der Einzug ins Endspiel gelungen.

Vom Finale selbst sind keine genauen Aufzeichnungen vorhanden. Es ist lediglich bekannt, dass Tony Meo während des Spiels zwei Century Breaks von 134 beziehungsweise 103 Punkten gespielt hat und schlussendlich mit einem 7:2-Sieg das Spiel und somit auch das Turnier gewonnen hat. Da John Spencer seinerseits nur ein Endspiel seiner zwei Finalteilnahmen gewinnen konnte, ist Meo der einzige Spieler, der das Australian Masters zwei Mal gewinnen konnte.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten drei Spieler insgesamt sechs Century Breaks.
  Tony Meo: 134, 103, 101
  John Campbell: 132, 105
  Joe Johnson: 111

Einzelnachweise 

1985
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Sydney